Lārījān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Lorījān, ort, Markazi, 
 Lajrān, ort, Semnan, 

Robotskapade Iranförgreningar